Staa ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig van Staa (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP), Landeshauptmann von Tirol
 Jan van Staa (* 1955), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Wolf Meinhard von Staa (1893–1969), deutscher Kulturpolitiker und Verleger

STAA steht als Abkürzung für:
 Surface Transportation Assistance Act, US-amerikanisches Gesetz aus dem Jahr 1982

Abkürzung